Een district van Belize, zie Orange Walk (district);
 De hoofdstad van het district, zie Orange Walk Town;
 De Oranjemarsen, parades die in Schotland, Noord-Ierland, Engeland en andere landen van het Gemenebest gehouden worden.